Erbsbühl bezeichnet

 Erbsbühl (Autengrün), ehemaliger Ortsteil von Autengrün, jetzt Wüstung, Landkreis Hof, Bayern
 Erbsbühl (Bobengrün) (629 m); Berg auf der Gemarkung Bobengrün im Markt Bad Steben, Landkreis Hof, Bayern
 Erbsbühl (hintere), Ortsteil der Stadt Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Erbsbühl (Naila), Ortsteil der Stadt Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Erbsbühl (Zell im Fichtelgebirge), Ortsteil des Marktes Zell im Fichtelgebirge, Landkreis Hof, Bayern